

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua Alto tedesco medio (ca. 1050-1500)